Il singolare del torneo di tennis Lippstadt Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Lars Burgsmüller che ha battuto in finale Jonas Svensson per walkover.

Teste di serie 

 Alexander Mronz (primo turno)
 Paul Wekesa (secondo turno)
 Martin Sinner (semifinali)
 Arne Thoms (quarti di finale)

 Bohdan Ulihrach (primo turno)
 Sándor Noszály (primo turno)
 Roberto Jabali (secondo turno)
 David Adams (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Lippstadt Challenger 1995